Anastasija Władimirowna Zacharowa, ros. Анастасия Владимировна Захарова (ur. 18 stycznia 2002) – rosyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Najwyższy w karierze ranking WTA, miejsce 156. w singlu, osiągnęła 27 czerwca 2022, natomiast 29 sierpnia 2022 osiągnęła najwyższe miejsce w deblu – 102. pozycję. Na swoim koncie ma dziewięć tytułów singlowych i siedem deblowych rangi ITF.

W 2021 zadebiutowała w głównym turnieju WTA Tour podczas zawodów w Gdyni, gdzie do głównego turnieju gry pojedynczej awansowała jako szczęśliwa przegrana. W październiku tego samego roku razem z Angeliną Gabujewą osiągnęły finał zawodów deblowych w Nur-Sułtanie.

W 2022 roku osiągnęła finał rozgrywek deblowych w Pradze, w którym razem z Gabujewą uległy 3:6, 4:6 Anastasii Potapowej i Janie Sizikowej.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 2 (0–2)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 2002